Three Brothers Islands kan syfta på följande platser:

Brittiska territoriet i Indiska oceanen 

 Three Brothers (öar),

USA 

 Three Brothers Islands (ö i USA), New York, Warren County, 

Robotskapade USAförgreningar